Kornejewa ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Alexandrowna Kornejewa (* 2007), russische Tennisspielerin
 Irina Sergejewna Kornejewa (* 1995), russische Handballspielerin